Die Liste von Heilpflanzen nennt Pflanzenarten aus dem Bereich der Pflanzenheilkunde.

Liste

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Z

Siehe auch 
 Liste von Nutzpflanzen
 Liste der Gemüse
 Liste der Küchenkräuter und Gewürzpflanzen
 Liste von Pflanzen mit psychotropen Wirkstoffen
 Liste giftiger Pflanzen
 Liste homöopathischer Grundsubstanzen

Literatur 
 Wolfgang Blaschek u. a. (Hrsg.): Hagers Enzyklopädie der Arzneistoffe und Drogen. Springer Medizin Verlag, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-8047-2384-9.
 Diether Ennet: BI Lexikon. Heilpflanzen und Drogen. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1990, ISBN 3-323-00191-5.
 Karl Hiller, Matthias F. Melzig: Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2010, ISBN 978-3-8274-2053-4.
 Willibald Pschyrembel (†): Pschyrembel Naturheilkunde und alternative Heilverfahren. 3. Auflage. de Gruyter, Berlin / New York 2006, ISBN 3-11-018524-5.
 Max Wichtl: Teedrogen und Phytopharmaka: Ein Handbuch für die Praxis auf wissenschaftlicher Grundlage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 2015, ISBN 978-3-8047-3068-7.

Weblinks 

 Essential Medicines and Health Products Information Portal. WHO

Einzelnachweise 

!
Heilpflanzen